Jméno a příjmení Josef Klíma se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Klíma (* 1950) – prvoligový basketbalista a reprezentant, syn Josefa Klímy staršího
 Josef Klíma (* 1951) – investigativní novinář, spisovatel a scenárista
 Josef Klíma (basketbalista) (1911–2007) – československý basketbalista
 Josef Klíma (lední hokejista) (1938–2018) – český hokejista, otec hokejisty Petra Klímy
 Josef Klíma (orientalista) (1909–1989) – orientalista, asyriolog
 Josef Klíma (politik) (* 1938) – český politik KSČ, koncem 80. let 20. stol. poslanec ČNR
 Josef Klíma (poslanec Říšské rady) (1846–1886) – český politik, poslanec Říšské rady